Ханаз (, ) — село в Ирафском районе Республики Северная Осетия-Алания. Входит в состав Задалеского сельского поселения.

География 
Расположено в Дигорском ущелье, на правом берегу реки Ираф, на высоком склоне.

Население

Достопримечательности 
 В 2-3 км юго-западнее села находятся объекты культурного наследия федерального значения (архитектура): склеповый могильник (восемь усыпальниц) и каменная стела, представляющие собой архитектурный комплекс.

В самом селе находится объекты культурного наследия федерального значения (архитектура): средневековое жилое здание-замок (галуан) "Цаллати галуан" или замок "Фрегат" Цаллаевых - Фатцаевых.

К объектам культурного наследия регионального значения (архитектура) относятся: святилище «Ханази Уацилла»	в 2-3 км юго-западнее села, архитектурный комплекс в самом Ханазе: башенный склеп, полуподземный двухкамерный склеп, склеп Дзабаевых.

К выявленным объекты культурного наследия (археология) отнесён жертвенный камень у святилища Уацилла-дзуар, находящийся в 1,5 км к югу от села, на вершине горы.

Транспорт 
К селу Ханаз идёт дорога от Верхнего Задалеска и от селений Нар (Нижний и Верхний Нар), Фараската.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Населённые пункты Ирафского района